Отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2014 в Океании прошёл с 2011 года по 2013 год и определил возможного участника финального этапа ЧМ-2014 в Бразилии от ОФК.

Победитель турнира участвовал в межконтинентальных стыковых матчах с 4-й командой зоны КОНКАКАФ.

Функцию первого раунда отборочного турнира в Океании должны были выполнять футбольные соревнования на Тихоокеанских играх 2011, которые прошли в Нумеа, Новая Каледония с 28 августа по 9 сентября. Соответствующее соглашение было подписано в Суве 13 июля 2009. Функцию второго раунда должен был играть Кубок наций ОФК 2012. Позже, в июне 2011 года, формат отборочных соревнований был пересмотрен ФИФА.

Участники 

Участвовали 11 членов ОФК, входящих в ФИФА. Жирным выделены команды прошедшие в следующий раунд:

Первый раунд 

Четыре худших команды по рейтингу ФИФА на июль 2011 года и «спортивным соображениям» играют по круговой системе в один круг. Победитель выходит во второй раунд. Игры прошли с 22 по 26 ноября 2011 в Самоа.

Второй раунд 

Функцию второго раунда выполнял групповой турнир Кубка наций ОФК 2012. Победитель первого раунда и 7 команд, возглавляющих рейтинг, разбивались на две группы по 4 команды и играли по круговой системе в один круг. Команды, занявшие 1-2 места в группах, вышли в третий раунд. Игры прошли с 1 по 12 июня 2012 на Соломоновых Островах. Жеребьёвка прошла в Рио-де-Жанейро 30 июля 2011 года. Составы корзин:

Группа A

Группа B

Третий раунд 
4 победителя второго раунда образовали одну группу и играли по круговой системе в два круга. Победитель вышел в межконтинентальные стыковые матчи.

Бомбардиры 

8 голов
  Жорж Гоп-Фенепей

7 голов
  Жак Аэко
  Крис Вуд

5 голов
  Лоренцо Тео
  Бертран Кай

4 гола
  Шейн Смелц
  Бенджамин Тотори
  Альвен Тео
  Джонатан Тео
  Рой Кайара

3 гола
  Робер Тассо
  Сезар Лолохеа
  Николя Валлар

2 гола
  Жан Нако Напраполь
  Кэмпбелл Бест
  Шалом Луани
  Джосес Наво
  Himson Teleda
  Теаоньи Тео
  Стиви Шон Ю
  Генри Фародо
  Силао Мало
  Луки Гоше
  Томми Смит
  Тим Пейн
  Крис Киллен
  Майкл Макглинчи
  Иамэль Кабеу

1 гол
  Рамин Отт
  Дерек Малас
  Брайан Колтэк
  Фредди Вава
  Руао Дегаж
  Эмано Бурбар
  Нил Ханс
  Кема Джек
  Марко Рохас
  Калайе Гнипат
  Мариус Бако
  Джудикаэль Иксоэйе
  Дик Каума
  Тони Локхед
  Коста Барбарусес
  Крис Кайлан
  Гровер Хармон
  Шон Истхоуп
  Альберт Белл
  Локоуа Тауфахема
  Уналота Ки Атеноа Феао
  Кинитони Фалатау
  Тимоте Маамаалоа
  Масиу Дунадаму
Автогол
  Тала Луву (в матче с командой Острова Кука)
  Эмануэль Пойла (в матче с командой Новая Каледония)

Примечания

Ссылки 
  

Чемпионат мира по футболу 2014
Отборочные турниры чемпионатов мира по футболу
2011 год в футболе
2012 год в футболе
2013 год в футболе